Kolkom peut désigner :
 Kolkom, la localité située dans le département de Boussou au Burkina Faso,
 Kolkom, la localité située dans le département de Gourcy au Burkina Faso,
 Kolkom, la localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso,
 Kolkom, la localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso.

Homonymie de localités